Gustav Mahler
 Alma Mahler, nascuda Schindler, esposa de Gustav Mahler

Cognoms